Сифорд има више значења:
 Сифорд (Њујорк)
 Сифорд (Делавер)